Das Dameneinzel der US Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Serena Williams.

 Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis zum 29. August 2015 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Absagen und Aufgaben 

 Weblinks 
 

 Einzelnachweise 

Dameneinzel
2015